

Cucina 
 Granella – tipo di frutti conformati in grani e, in special modo, quelli di alcuni cereali, compresi nella famiglia delle graminacee
 Granella di zucchero – tipo di zucchero

Geografia 
 Granella – frazione del comune italiano di Tezze sul Brenta

Persone 
 Arnoldo Granella – calciatore italiano

Pagine correlate 
Granelli

Altri progetti